

Cinema 
Joan of Arc – cortometraggio del 1895 diretto da Alfred Clark
 Giovanna d'Arco (Joan of Arc) – film del 1916 diretto da  Cecil B. DeMille
 Giovanna d'Arco (Joan of Arc) – film del 1948 diretto da Victor Fleming
Giovanna d'Arco (The Messenger: The Story of Joan of Arc) (1999) – regia di Luc Besson

Televisione 
Giovanna d'Arco (Joan of Arc) – miniserie TV canadese in due parti del 1999
Joan of Arcadia  – serie televisiva statunitense trasmessa il 2003/2004 (prima stagione) e il 2004/2005 (seconda stagione)

Titoli simili
Jeanne d'Arc (Jeanne d'Arc) – cortometraggio del 1900 di Georges Méliès
Giovanna d'Arco (1908) – regia di Mario Caserini
Giovanna d'Arco (1913) – regia di Ubaldo Maria Del Colle
La passione di Giovanna d'Arco (La passion de Jeanne d'Arc) (1928) – regia di Carl Theodor DreyerGiovanna d'Arco (Das Mädchen Johanna) – film del 1935 diretto da Gustav UcleerGiovanna d'Arco al rogo (1954) – regia di Roberto RosselliniIl processo di Giovanna d'Arco (Procès de Jeanne d'Arc) (1962) – regia di Robert BressonJohanna D'Arc of Mongolia – film tedesco del 1989 diretto da Ulrike OttingerGiovanna d'Arco (Jeanne la Pucelle) – film francese del 1994 diretto da Jacques RivetteGiovanna d'Arco - Parte I: Le battaglie (Jeanne la Pucelle – Les Batailles) (1994) – regia di Jacques RivetteGiovanna d'Arco - Parte II: Le prigioni (Jeanne la Pucelle – Les Prisons) (1994) – regia di Jacques RivetteJeanne – film francese del 2019 diretto da Bruno Dumont

 Letteratura 
 Joan of Arc  – poema di Robert Southey del 1796

 Musica 
 Joan of Arc – brano del gruppo britannico Little Mix contenuto nel loro quinto album in studio LM5
 Joan of Arc  – gruppo musicale indie rock statunitense
 Joan of Arc  – singolo di Leonard Cohen del 1971, all'album Songs of Love and Hate; una cover in italiano è stata incisa da Fabrizio De André (Suzanne/Giovanna d'Arco)
 Joan of Arc  – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1981, dall'album Architecture & Morality
 Joan of Arc  – singolo dei Low del 1998
 Joan of Arc''  – album di Tony Conrad del 2006

 Pagine correlate Giovanna d'Arco'''